Auguste Villemot (1811-1870), journaliste français ;
 Jean Villemot (1880-1958), dessinateur de presse, illustrateur et caricaturiste français ;
 Bernard Villemot (1911-1989), affichiste français ;
 Dominique Villemot (1954-), avocat et haut fonctionnaire français ;
 Henry Villemot (vers 1796 - 1870), auteur dramatique français
 Jean-Marie Villemot (1961-2011), auteur français de romans policiers.

Patronyme franc-comtois